Grunert ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Grunert, Ehename von Barbara Bronnen (1938–2019), deutsche Schriftstellerin
 Carl Grunert (Schriftsteller) (auch Karl Grunert; 1865–1918), deutscher Schriftsteller
 Cathleen Grunert (* 1972), deutsche Pädagogin
 Christian Grunert (1900–1975), deutscher Gärtner und Schriftsteller
 Christoph Grunert (* 1970), deutscher Schauspieler
 Freddy Paul Grunert (* 1959), deutscher Künstler und Kurator
 Fritz Grunert (1930–2001), deutscher Politiker (SPD)
 George Grunert (1881–1971), US-amerikanischer Militär, Generalleutnant der US Army
 Hildegard Grunert (1920–2013), deutsche Malerin und Keramikerin
 Horst Grunert (1928–2005), deutscher Diplomat
 Jakob Grunert (* 1980), deutscher Komponist und Regisseur
 Jörg Grunert (* 1945), deutscher Geograph und Geomorphologe
 Johann August Grunert (1797–1872), deutscher Mathematiker
 Julius Theodor Grunert (1809–1889), Direktor der Forstakademie in Eberswalde, zuletzt Oberforstmeister in Trier und Herausgeber der „Forstlichen Blätter“

 Kurt Grunert (Architekt) (1843–1902), deutscher Architekt 
 Kurt Grunert (1877–1955), deutscher Maschinenbauingenieur, Unternehmer und Erfinder
 Malte Grunert (* 1967), deutscher Filmproduzent
 Manfred Grunert (1934–2011), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 Martina Grunert (* 1949), deutsche Schwimmerin
 Otto Grunert (1845–1903), deutscher Paläontologe und Zahnarzt
 Reinhold Grunert (1928–2009), deutscher Fußballtorhüter
 Robert Grunert (1891–1966), deutscher Landrat in Blomberg und Lemgo
 Rolf Grunert (1925–2006), deutscher Kriminalpolizist und MfS-Agent
 Rudolf Karl Grunert (1858–1893), deutscher Schauspieler
 Sven Grunert (* 1962), deutscher Regisseur und Intendant
 Ulrich Grunert (* 1952), deutscher Musik- und Kulturjournalist
 Werner Grunert (1920–2020), deutscher Politiker (SPD) und Liedermacher